Nordestinho pode-se referir a:

 Nordestinho - antiga freguesia no concelho de Nordeste, nos Açores, entretanto repartida entre as freguesias de:
 Algarvia
 Santo António de Nordestinho;
 São Pedro de Nordestinho.

Ver também 
 Nordeste

Desambiguação